Кулига:
 Кули́га — новь, раскорчёванное место, лесная поляна или часть поля, расчищенная для земледелия, лес, расчищенный, выкорчеванный, выжженный под пожню или пашню, росчисть, чищоба, чища, подсека, починок, огнище, пожег, валки.
 Кулига, Кули́жка — вид кулика, бекаса.
 Кули́га — удалённое, заболоченное место в лесу, где, по суеверным представлениям, обитала нечистая сила.

Вершины 
 Кулига — гора на Среднем Урале.

Населённые пункты

Россия 
 Кулига — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Кулига — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Кулига — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Кулига — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Кулига — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Кулига — деревня в Ленском районе Архангельской области, Козьминское сельское поселение.
 Кулига — деревня в Ленском районе Архангельской области, Сойгинское сельское поселение.
 Кулига — деревня в Холмогорском районе Архангельской области, Емецкое сельское поселение.
 Кулига — деревня в Холмогорском районе Архангельской области, Зачачьевское сельское поселение.
 Кулига — деревня в Холмогорском районе Архангельской области, Хаврогорское сельское поселение.
 Кулига — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Кулига — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Кулига — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Кулига — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Кулига — деревня в Прилузском районе Республики Коми, сельское поселение Слудка.
 Кулига — деревня в Прилузском районе Республики Коми, сельское поселение Спаспоруб.
 Кулига — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Кулига — село в Обоянском районе Курской области.
 Кулига — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Кулига — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Кулига — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Кулига — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Кулига — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Кулига — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Кулига — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Кулига — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Кулига — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Кулига — упразднённая деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Кулига — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Кулига — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Кулига — село в Тюменском районе Тюменской области.
 Кулига — село в Кезском районе Удмуртии.

Украина 
 Кулига — село в Винницком районе Винницкой области.

См. также 
 Кулиги
 Кулички
 Кулишки (значения)